Liwanow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Nikolajewitsch Liwanow (1904–1972), russischer Schauspieler
 Dmitri Wiktorowitsch Liwanow (* 1967), russischer Physiker und Bildungsminister von Russland
 Michail Nikolajewitsch Liwanow (1907–1986), sowjetischer Physiologe
 Wassili Borissowitsch Liwanow (* 1935), russischer Schauspieler und Autor